Viva Classic Live is een festival voor klassieke muziek in de Nederlandse plaats Venlo. Het meerdaagse festival in september vindt plaats op de Markt voor het stadhuis; de kersteditie vindt plaats in Theater de Maaspoort. Twee gastsolisten en de organiserende bariton Sef Thissen, alsmede een gastmusicus, worden ondersteund door l'Orchestra Particolare en Coro Classico.

Het festival vond voor het eerst plaats in 2012; het programma bestreek in die editie 1 dag: op zaterdag 9 september met voorafgaand een brunch op de Oude Markt en het concert op de Markt.

Een jaar later werd het festival uitgebreid naar de zondag. Het hele concert op de zondag werd door Omroep Venlo live opgenomen en later op het televisiekanaal van de omroep uitgezonden. Ook werd deze registratie in het paasweekend van 2014 integraal door de TROS uitgezonden op Nederland 1. In datzelfde jaar kreeg het festival zijn eerste kersteditie.

In 2014 haakte L1 aan door te gaan samenwerken met de Venlose omroep en de opname van Omroep Venlo eveneens integraal uit te zenden. Ook werd het festival in dat jaar uitgebreid met een extra dag op de vrijdag.

Op 14 november 2014 maakte Thissen bekend op zoek te zijn naar een andere locatie binnen Venlo voor het festival. Daarbij gaf hij te kennen een voorkeur te hebben voor het Julianapark tegenover station Venlo.

Externe link 
 Officiële website

Festival in Venlo